Семашкин — русская фамилия. Известные носители:

 Семашкин, Александр Михайлович (1893—1958) — советский военный деятель, генерал-майор интендантской службы (1943).
 Семашкин, Вячеслав Алексеевич (род. 1990) — российский футболист, полузащитник ФК «Ротор» (Волгоград) в 2011 году

См. также 
 Семашко